Скухров може бити:

 Скухров (Бероун), насељено мјесто у округу Бероун, Средњочешки крај, Чешка Република
 Скухров (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република 
 Скухров (Јаблонец на Ниси), насељено мјесто у округу Јаблонец на Ниси, Либеречки крај, Чешка Република